Liu Xiang – nuotatrice cinese
Liu Xiang – ostacolista cinese
Liu Xiang – scrittore cinese